Брянський Михайло Васильович (1830—1908) — російський художник
 Олег Романович Брянський (1245-1307) — князь брянський
 Брянський Яків Григорович (1790-1853) — російський актор

Брянський — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Брянський — хутір, Урюпінський район, Волгоградська область